Богомил:
 Богомилы — еретическое движение в христианстве X—XV веков.
 Поп Богомил — основатель движения богомилов.
 Василий Богомил — глава богомилов, умер в XII веке.
 Богомил — персонаж Иоакимовской летописи, известной из труда Василия Татищева.
 Богомил — село в Болгарии. Находится в Хасковской области, входит в общину Харманли.